Clavofabellina abunda minor — один из подвидов вымершего ракообразного Clavofabellina abunda, жившего во времена девонского периода.

История изучения 
Был описан Поленовой Еленой Николаевной в 1968 году по ископаемым остаткам из нижнедевонских отложений.

Описание 
Были малоподвижными мелкими бентосными ракообразными, жившими на поверхности грунта. 

Подвид сходен с Clavofabellina abunda miscella, но отличается отсутствием сжатости заднего конца раковины и намечающейся аддукториальной борозды, а также негладкой поверхностью раковины.

Систематика 
Является номинативным подвидом вида Clavofabellina abunda.

Примечания 

Вымершие ракушковые
Членистоногие девонского периода
Фоссилии, описанные в 1968 году